Albrechtshof steht für:
 Bahnhof Berlin-Albrechtshof, Bahnhof in Berlin-Staaken.

Albrechtshof ist der Name folgender Ortslagen:
 eine Ortslage im Ortsteil Berlin-Staaken des Bezirkes Spandau, Berlin
 Albrechtshof (Kremmen), ein Wohnplatz der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Albrechtshof (Randowtal), ein Wohnplatz der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 ein Hof im Ortsteil Wittental der Gemeinde Stegen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 eine Ortslage in der Stadt Isny im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, siehe Liste
 sowie einer Ortslage in der Gemeinde Krems II im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein.

Außerdem bezeichnet Albrechtshof heute:
 den Haupthof des ehemaligen Gutshofs Domaine Albrechtsfeld (Burgenland, Österreich)
 das Hotel Albrechtshof in Berlin-Mitte
 zahlreiche weitere Höfe und Hotels. 

Außerdem bezeichnete Albrechtshof zu früheren Zeiten:
 einen Gebäudekomplex in Berlin-Steglitz, 1863 erbaut von Karl Friedrich Wilhelm Albrecht, 1967 abgerissen, siehe Albrechtshof (Berlin-Steglitz)
 ein altes Grundstück in Berlin-Tiergarten, siehe Gebäude der Jugoslawischen Gesandtschaft in Berlin